Thermænius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bror-Fredrik Thermænius (1898–1976), svensk sjömilitär, son till Fredrik Thermænius
 Edvard Thermænius (1842–1894), svensk ingenjör, son till Johan Thermænius, far till Fredrik Thermænius
 Edvard Thermænius (1896–1965), svensk statsvetare, son till Fredrik Thermænius
 Einar Thermænius (1889–1955), svensk översättare
 Fredrik Thermænius (1868–1917), svensk företagsledare. Son till ingenjör Edvard Thermænius, far till statsvetaren Edvard Thermænius och Bror-Fredrik Thermænius
 Johan Thermænius, svensk företagsleare; se Joh. Thermænius & Son. Far till ingenjör Edvard Thermænius